Мария Андреевна Федюкова (Мелехова) (6 октября 1923 года — 20 марта 1995 года) — гвардии младший лейтенант медицинской службы, военфельдшер, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родилась 6 октября 1923 года в селе Казарь Рязанского района Рязанской области. В 1938—1941 годах училась в Рязанском медицинском техникуме, на фельдшерском отделении. В начале войны работала в Мурминской участковой больнице. На фронте с 1942 года в составе 39-й стрелковой дивизии, была фельдшером приёмно-сортировочного взвода, участница Сталинградской битвы. В конце августа 1942 года попала под бомбёжку, когда разгружала раненых с передовой, была ранена, но от лечения в госпитале отказалась, продолжала спасать раненых. Из развалин завода «Красный Октябрь» сама лично вывела и вынесла 200 раненых, её группа эвакуировала на левый берег Волги более 500 человек. С 30 сентября 1942 года медико-санитарный батальон вошёл в состав 62-й Армии и Мария Андреевна руководила хирургической группой эвакуаторов. После Сталинградской битвы  принимала участие в освобождении Белоруссии (Барановичи), Украины (Николаев), Румынии, Венгрии, победу встретила в Вене. После войны вернулась на родину. В селе Казарь работала  фельдшером, в 1953—1957 годах в посёлке Никуличи была сестрой милосердия Октябрьского районного отделения Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, ухаживала за инвалидами Великой Отечественной войны, помогала, а также оказывала медико-социальную помощь одиноким престарелым фронтовикам. С 1957 года работала медицинской сестрой поликлиники № 9 в посёлке Никуличи.

Мария Андреевна Федюкова 25 декабря 1981 года была награждена медалью имени Флоренс Найтингейл за подвиги по спасению жизни раненых в годы Великой Отечественной войны, почётный донор СССР, свою первую дачу крови Мария Андреевна отдала раненым в годы войны, награждена орденами и медалями.

Скончалась 20 марта 1995 года, похоронена на местном кладбище в селе Никуличи.

Награды 
 Отечественной войны I степени,
 Отечественной войны II степени медалями,
 Медаль «За отвагу»,
 Медаль «За боевые заслуги»,
 Медаль «За оборону Сталинграда»,
 Медаль имени Флоренс Найтингейл,
 Знак «Отличник санитарной службы»,
 Почётный донор СССР.

См. также 
 Список советских женщин, награждённых медалью имени Флоренс Найтингейл

Примечания

Ссылки 
 Федюкова Мария Андреевна, почётный донор СССР

Родившиеся в Рязанском районе
Умершие в Рязани
Женщины СССР в Великой Отечественной войне
Медики Великой Отечественной войны
Медсёстры СССР
Военные медсёстры СССР